Клокотница може бити:

 Клокотница, насељено мјесто у општини Добој Исток, Федерација БиХ, БиХ
 Клокотница, насељено мјесто у општини Хасково, Бугарска

Види још 
 Клокот
 Клокочевац